Galimberti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Galimberti (1894–1939), italienischer Gewichtheber
 Duccio Galimberti (1906–1944), italienischer Rechtswissenschaftler und Partisan
 Edoardo Galimberti (1915–1995), italienischer Fußballspieler
 Ferdinando Galimberti (um 1700–um 1751), italienischer Komponist, Geiger und Musikpädagoge
 Gilberto Galimberti (1933–2017), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Giorgio Galimberti (* 1976), italienischer Tennisspieler
 Luigi Galimberti (1836–1896), Kurienkardinal und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Orietta Galimberti (* 1943?), italienische Sängerin, bekannt als Orietta Berti
 Pablo Jaime Galimberti di Vietri (* 1941), Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Paolo Galimberti (* 1968), italienischer Politiker
 Sándor Galimberti (1883–1915), ungarischer Maler
 Umberto Galimberti (* 1942), italienischer Philosoph und Psychoanalytiker